I'm with Stupid – album di Aimee Mann del 1995
 I'm with Stupid – singolo degli Static-X del 1999
 I'm with Stupid –  singolo dei Pet Shop Boys del 2006